Нина Николаевна Субботина:
 Субботина, Нина Николаевна (1904—1984) — советский палеонтолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор. 
 Субботина, Нина Николаевна (род. 1946) — советский и российский учёный-математик.